Ojciec panny młodej (film 1950)
 Ojciec panny młodej (film 1991)
 Ojciec panny młodej II